Gates Avenue (straat) - straat in New York
 Gates Avenue (Jamaica Line) - metrostation aan bovenstaande straat